Lenhartz ist der Familienname folgender Personen:

 Gustav Lenhartz (1810–1871), deutscher Pfarrer und Konsistorialrat
 Hermann Lenhartz (1854–1910), Direktor des Eppendorfer Krankenhauses
 Julius Lenhartz (1839–1926), deutscher Architekt und Bauunternehmer 
 Rudolf Lenhartz (1925–1987), Vorstandsvorsitzender der Saarbergwerke AG
 Wilhelm Müller-Lenhartz (1873–1952), deutscher Agrarwissenschaftler und Politiker (DNVP), MdR